GVE steht für:
 Großvieheinheit, siehe Viehbesatz#Großvieheinheit

gVe steht für:

Gemeinnütziger Verein Erlangen e.V.

gve steht für:

 Duwet (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung